La Apertura de caballo (ECO C40) es la forma más lógica de plantear una apertura abierta, pero aquí se recogen las respuestas que no entran en las variantes principales, con lo que el blanco suele quedar con una posición superior con facilidad. 

Línea principal
1.e4 e5
2.Cf3

1.e4 e5 2.Cf3 d5
1.e4 e5 2.Cf3 d5 3.exd5 Ad6
1.e4 e5 2.Cf3 De7
1.e4 e5 2.Cf3 Df6
1.e4 e5 2.Cf3 f6

Variantes con 2.... Cc6 

(ECO C44)

Línea principal
1.e4 e5 
2.Cf3 Cc6

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ae2
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ae2 Cf6 4.d3 d5 5.Cbd2
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ae2 Cf6 4.d4
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cxe5 Cxe5 4.d4
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.g3
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.c4

Véase también 
Ajedrez
Apertura en ajedrez
Apertura abierta
Apertura cerrada
Apertura semiabierta
Apertura irregular
Notación algebraica

Referencias 

Caballo